Кучкунджи-хан (Кучкунчи, , ; 1452—1531 годы, Самарканд) — потомок тимурида Мирзо Улугбека, третий представитель узбекской династии Шейбанидов, который в 1512—1531 годах правил в Бухарском ханстве и являлся удельным правителем Туркестанского вилайета (1503—1509).

Кучкунджи-ханом предпринимался первый дипломатический шаг к установлению мирных и добрососедских отношений с Империей Великих Моголов.

Происхождение 

У основателя Узбекского улуса Абулхайир-хана (1428—1468) было одиннадцать сыновей, восьмым из которых был Кучкунджи-султан. Мать Кучкунджи-султана, Рабия Султан-бегим (умерла в 1485 году, похоронена в Туркестане) была дочерью правителя державы Тимуридов — Мирзы Улугбека (1409—1449). У Абулхайир-хана и Рабия Султан-бегим были ещё два сына, младшие братья Кучкунджи-султана — Суюнчходжа-султан и Ак-Бурун-султан.

По историческим данным, генеалогия Кучкунджи-хана выглядела следующим образом (см. врезку).

Политика и военная деятельность

Политика в Туркестанском вилайете 
Шейбани-хан (1500—1510), основатель новой династии, назначил в 1503 году султаном Туркестанского владения своего дядю — Кучкунджи-султана, а незадолго до своей смерти вынужденно отнял у него вилайет.

По данным Васифи, Кучкунджи-хан проводил в районе Туркестана оросительные работы, на которых он пользовался трудом 95 индийских рабов.

Кучкунджи-хан со всеми султанами совершал поход на Гиссар. В пяти местах султаны осаждали Бабура, потом вернулись, «заключив нечто вроде мира».

Верховный хан Шейбанидов — хан Бухарского ханства 
После смерти Шейбани-хана, Верховным ханом династии на короткое время был избран его дядя, потомок Мирзо Улугбека — Суюнчходжа-хан (1511—1512). В конце 1512 года, все шейбанидские султаны собрались в Самарканде и с согласия Убайдулла-хана призвали сюда старшего брата Сунчходжа-хана — Кучкунджи-султана для того, чтобы быть правителем. После чего Суюнчходжа-хан отказывается от титула Верховного хана и на правах старшинства передаёт его своему старшему брату. Кучкунджи-хан (1512—1530) становится Верховным ханом династии. Но, реальная власть в ханстве оставалась в руках правившего в Бухаре Убайдуллы-хана, а фигура правившего в Самарканде Кучкунджи-хана являлась практически номинальной.

В 1516—1517 годах Кучкунджи-хан возглавлял поход шейбанидских войск против казахов.

Битвы и походы против Сефевидов 

При Кучкунджи-хане сунниты-Шейбаниды воевали, под командованием Убайдулла-хана, против шиитов-Сефевидов. Им два раза (1513/1514; 1529) удавалось отбить Герат (бывшая столица Тимуридов в Хорасане) от рук Сефевидов.

Гиждуванская битва 

В 1512 году Кучкунджи-султаном были отправлены на помощь Убайдулла-хану Мухаммед Тимур-султан и Абу Саид-султан. Они участвовали в решающем сражении в Гиждуване, в войне Шейбанидов Мавераннахра с одной стороны и контингента из Сефевидского Ирана под командованием Наджма Сани с другой, в ходе которой Шейбаниды во главе с Убайдулла-ханом одержали решительную победу над армией Наджма Сани и спасли страну от зависимости от сефевидского Ирана. Суннизм был сохранен в ханстве как господствующее направление ислама.

Джамская битва 

В 24 сентября 1528 года, в Джамском вилайете Хорасана происходила битва между войсками Шейбанидов, во главе Убайдулла-ханом и Кучкунджи-ханом и Сефевидов, в котором Шейбанидские ханы и султаны потерпели поражение от кызылбашей и понесли большие потери.

Денежная реформа Кучкунджи-хана 
В 1513—1523 годах Кучкунджи-хан провел денежную реформу, которая в отличие от денежной реформы Шейбани-хана, была менее продуманной и заняла около 10 лет. Тем не менее, она способствовала росту экономики и торговли. На монетах помещали титул Кучкунджи-хана «Султан хакан Абу Мансур бахадурхан», а также имена первых четырёх халифов.

Внешняя политика 
Кучкунджи-ханом предпринимается первый дипломатический шаг к установлению мирных, добрососедских отношений Шейбанидов с Империей Великих Моголов. Им было отправлено посольство, во главе Амин-мирзой, ко двору Бабура в Агре, которое очень тепло было принято падишахом. Из исторических сведений известно, что Бабур, будучи в деревне Алвар (суба Бихар) 29 февраля 1529 года, устроил прием всем находившимся при нём послам, но отпустил лишь одного Амина-мирзу, посла Кучкунджи-хана, пожаловав ему «кинжал на поясе, тканую золотом шапку и семьдесят тысяч тенег».

Кучкунджи-хан поддерживал дипломатические связи и союз с Османской империей. В 1514 году к нему прибыли послы султана Селима I (1512—1520) с вестями о победе над шиитским правителем государства Сефевидов Исмаилом I в Чалдыранской битве. Исследования А. Васильева показали, что начиная с Шейбани-хана существовал серьёзный союз между Шейбанидами и Османской империей. После жестокого убийства Шейбани-хана, Шейбанидам ничего не оставалось как мстить шиитам-Сефевидам за гибель своего лидера.

Политика в области культуры 

Весь уклад культурной жизни Мавераннахра при Шейбанидах сохранял в известной мере тот же характер, что и при тимуридах. Литература продолжала развиваться на тюркском, персидском и частью на арабском языках.

Начиная со времени правления первых Шейбанидских ханов господствовало стремление писать на староузбекском языке, отражавшееся и на исторической литературе. В 1519 году по личному поручению Кучкунджи-хана Мухаммед-Али ибн Дервиш-Али Бухари переводил с персидского языка на староузбекский «Зафар-намэ» Шараф ад-Дин Йазди, а позже «Джами ат-таварих» Рашид ад-Дина. Сам Кучкунджи-хан любил поэзию и писал стихи на тюркском языке.

В исторических сведениях в государстве Шейбанидов того времени встречаются имена таких талантливых поэтов, как Камаль ад-Дин Бинои, Бадриддин Хилали, Зайниддин Васифи, Мухаммед Салих.

Почитание личности Мирзо Улугбека 
Кучкунджи-хан почитал не только своего отца узбекского хана Абулхайр-хана, но и деда по материнской линии тимурида Мирзо Улугбека. По данным Васифи, Кучкунджи-хан, следуя традициям своих предков, в дни своего правления считал своей первейшей обязанностью почитание учёных и просвещённых людей. В период правления Кучкунджи-хана в Самарканде продолжалось активное строительство и значительные работы по ремонту, благоустройству самаркандских медресе, в том числе построек Мирзо Улугбека.

В 1529—1530 годы по распоряжению Кучкунджи-хана в джума-мечети Алика Кукельташа был поставлен новый минбар, выточенный из цельной мраморной плиты и близ мечети, с южной стороны площади Регистан было возведено ещё одно крупное здание, дополнившее ансамбль эпохи Улугбека. То было медресе, воздвигнутое сыном Кучкунджи-хана Абу Саид-ханом.

Семья 
У Кучкунджи-хана было три сына и все они были избраны Верховным ханом в Самарканде: Абу Саид-хан (1530—1533), Абдулла-хан I (1540), и Абдулатиф-хан (1540—1551).

 Абу Саид-хан имел пять сыновей: Уган-султан, Султан Саид, Джаванмард-хан, Султан Мухаммад-султан, Худай-Берди-султан.
 От Уган-султана потомства не осталось.
 Султан Саид имел четырёх сыновей: Бахадур-султан, Хаджи Хусайн-султан, Йадгар-султан, Шахсавар-султан.
 Джаванмард-султан имел семь сыновей: Абулхайр-султан, Музаффар-султан, Дустум-султан, Махди-султан, Кучум-султан, Рустам-султан и Абдалазиз-султан. Абулхайр-султан имел одного сына — Шах-Бек-султана.
 Султан Мухаммад имел трех сыновей: Шайхим-султана, Бузахур-султана и Баба-султана.
 Худай-Берди имел двух сыновей: Йусуф-султан и Аййуб-султан.
 От Абдулла-хана I потомства не осталось.
 Абдулатиф-хан имел два сына: Мухаммад-Ибрахим-султан, который был известен под именем Гадай-хана и Абдол-султан.
 Мухаммад-Ибрахим имел сына по имени Пайанда-Мухаммад-султан.
 Абдол-султан при правлении Искандер-хана (1561—1583) управлял Заамином. От него не осталось потомства.

Смерть 
Кучкунджи-хан скончался в Самарканде в 1531 году и был похоронен в династической усыпальнице недалеко от площади Регистан.

После смерти Кучкунджи-хана и недолгого правления его сына Абу Саид-хана (1530—1533), главою всех Шейбанидов стал Убайдулла-хан (1533—1540), племянник Шейбани-хана.

Примечания

Литература 

 
 
 
 
 
 
 
 .
 
 
 
 
 .
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бухарские ханы
Шейбаниды
Правители Азии XVI века
История Узбекистана
Тюркские поэты
Похороненные в Самарканде